

Lokalizacje

Niemcy 
 Erding – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Erding – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding

Osoby 
 Hiasl Maier-Erding – niemiecki malarz